Лопсия — название рек в Ханты-Мансийском автономном округе:

 Лопсия (приток Тапсуя)
 Лопсия (приток Северной Сосьвы)
 Лопсия (приток Воръи)